Mixed der Olympischen Sommerspiele 1900.

Die Paarung Charlotte Cooper und Reginald Doherty gewann den Wettbewerb, der aus gerade mal zwei Matches für sie bestand, im Finale gegen Yvonne Prévost und Harold Mahony ohne einen Satz zu verlieren. Im Halbfinale musste Reginald Doherty gegen seinen Bruder Laurence spielen, gegen den er sich im Einzel zu spielen weigerte.

Insgesamt spielten sechs Paarungen aus vier Nationen im Wettbewerb.

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw auf ITF.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)
 Wudarski, Pawel (1999) - Wyniki Igrzysk Olimpijskich (polnisch; PDF; 265 kB)

Tennis-Mixed
Tennisturnier 1900
Tennisturnier in Puteaux
Tennis-Mixed bei den Olympischen Sommerspielen